Драгомірешть () — місто в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Драгомірешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Драгомірешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгомірешть.
 Драгомірешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Драгомірешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Драгомірешть.
 Драгомірешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Драгомірешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Драгомірешть.
 Драгомірешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Штюка.